11 женская шахматная олимпиада проходила в рамках 26 шахматной олимпиады, проходившей с 18 ноября по 5 декабря 1984 года в греческом городе Салоники.

В соревнованиях приняла участие 51 команда (Греция была представлена двумя командами), в составе которых было 202 шахматистки, среди которых 17 гроссмейстеров, 36 международных мастеров и 5 мастеров ФИДЕ.

Турнир проходил по швейцарской системе. Команды сыграли 14 туров.

Места определялись: 1. Количеством очков. → 2. Коэффициентом Бухгольца. → 3. Количеством командных очков (КО).

Контроль времени: 40 ходов за 2 часа 30 минут, затем 60 минут на следующие 16 ходов.

Итоговая таблица 
 М — место в итоговой турнирной таблице
 Б — Коэффициент Бухгольца
 Очки — сумма набранных очков всеми шахматистами (1 за победу шахматиста, ½ за ничью, 0 — за поражение);
 КО — неофициальные командные очки (2 за победу команды, 1 — ничья, 0 — поражение).
 Жирным шрифтом набрано место соперника
 () — сумма набранных очков в матче всеми шахматистами.
 К — дополнительные команды.

Индивидуальные результаты 
 Перфоманс-рейтинг:  Лидия Семёнова 2505

 Доска 1:  Пиа Крамлинг 10½ / 13 = 80,0 %
 Доска 2:  Селин Рос 9½ / 13 = 73,1 %
 Доска 3:  Жуссара Чавес 9 / 10 = 90,0 %
 Резервная:  Лидия Семёнова 9½ / 10 = 95,0 %

Примечания

Ссылки 
 OlimpBase

Шахматные олимпиады
1984 год в шахматах
Спорт в Греции в 1984 году
Международные спортивные соревнования в Салониках
Ноябрь 1984 года
Декабрь 1984 года
Шахматы в Греции